Колледж Корпус-Кристи (Оксфорд)
 Колледж Корпус-Кристи (Кембридж)